La Jaula de oro peut désigner :

Cinéma et télévision 
 La jaula de oro, film mexicain réalisé par Sergio Véjar (1987) ;
 La jaula de oro titre original du film mexicain Rêves d'or réalisé par Diego Quemada-Díez (2013) ;
 La jaula de oro (1997), telenovela mexicaine.

Musique 
 Jaula de oro (1983), album de Los Tigres del Norte ;
 La jaula de oro (1983), chanson de Los Tigres del Norte.